Lintwormen, een groep parasieten
Lintworm (mythisch dier)